Bernhard Thiersch, noto anche con gli pseudonimi Robert Walthers e Th. Reisch (1793-1855) – docente prussiano
 Friedrich Thiersch (1784-1860) – pedagogista e filologo tedesco
 Friedrich von Thiersch (1852-1921) – architetto e pittore tedesco
 H. W. J. Thiersch, propr. Heinrich Wilhelm Josias Thiersch (1817-1885) – filologo tedesco
 Karl Thiersch, o anche Karl Thiersch (1822-1895) – chirurgo tedesco
 Ludwig Thiersch (1825-1909) – pittore tedesco